Root River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Root River (Des Plaines River), in Wisconsin 
 Root River (Lake Michigan, Wisconsin), Zufluss des Michigansees in Wisconsin
 Root River (Mississippi_River), Nebenfluss des Mississippi River in Minnesota

in Kanada:
 Root River (Mackenzie River), in den Nordwest-Territorien
 Root River (Saint Marys River), Nebenfluss des Saint Marys River im Algoma-Distrikt, Ontario